Dragnet steht für:
 eine US-amerikanische Kriminalserie, siehe Polizeibericht (Fernsehserie)
 ein darauf aufbauender Kinofilm von 1987, siehe Schlappe Bullen beißen nicht
 das zweite Studioalbum der englischen Rock-Band The Fall, siehe Dragnet (Album)
 ein zu Sony Music Entertainment gehörendes Plattenlabel

DRAGNET steht für:
 DRAGNET, ein Datenbanksystem zur Fahndung nach Serienverbrechern